World Trade Center (abreviado en ocasiones WTC) puede hacer referencia a:

Edificios

Nueva York
 El World Trade Center original de Nueva York, complejo de edificios que fue destruido por terroristas usando aviones el 11 de septiembre de 2001.
 El nuevo World Trade Center construido como reemplazo del anterior.
 Sitio del World Trade Center
 One World Trade Center, edificio principal del complejo reconstruido.

Otras ciudades
 World Trade Center en la ciudad de Asunción (Paraguay).
 World Trade Center en la ciudad de Barcelona (España).
 World Trade Center en la ciudad de Barranquilla (Colombia).
 World Trade Center en la ciudad de Bogotá (Colombia).
 World Trade Center en la ciudad de Colombo (Sri Lanka)
 World Trade Center en la ciudad de Dubái (Emiratos Árabes Unidos).
 World Trade Center en la ciudad de Guadalajara (México).
 World Trade Center en la ciudad de Manama (Baréin).
 World Trade Center en la ciudad de México (México).
 World Trade Center en la ciudad de Montevideo (Uruguay).
 World Trade Center en la ciudad de Panamá (Panamá).
 World Trade Center en la ciudad de San Salvador (El Salvador).
 World Trade Center en la ciudad de Santiago (Chile).
 World Trade Center en la ciudad de Valencia (Venezuela).
 World Trade Center en la ciudad de Veracruz (México).
 World Trade Center en la ciudad de Zaragoza (España).

Otros usos
 World Trade Centers Association, organización no oficial dedicada a la creación y gestión de World Trade Centers (WTCs).
 World Trade Center (película), película de 2006 sobre los eventos del 11 de septiembre de 2001.
 World Trade Center (Metro de Boston), estación de transporte perteneciente a la Autoridad del Transporte de la Bahía de Massachusetts.
 World Trade Center (estación del PATH), estación del Autoridad Portuaria Trans-Hudson en Nueva York.
 Calle Chambers–World Trade Center/Park Place (estación).
 Gran Tapiz del World Trade Center.

Véase también
 Atentado contra el World Trade Center
 :Categoría:World Trade Centers
 World Financial Center